Animal () — многозначный термин.

Музыка 
 Animal! — первая часть двойного альбома Animal! / Not Animal (2008) американской рок-группы Margot & the Nuclear So and So’s.
 Animal (2009) — альбом британского дуэта, исполняющего электронную музыку, AutoKratz.
 Animal (2010) — альбом певицы Kesha.
  (2016) — альбом австралийского инди-поп-дуэта Big Scary.
  (2018) — альбом норвежской группы Shining.
  (2021) — альбом британского дуэта LUMP Лоры Марлинг и Майка Линдси.
 «Animal» (1987) — сингл с альбома Hysteria группы Def Leppard.
 «Animal» (1993) — песня группы Pearl Jam.

Литература 
 Animal (2016) — книга британской комедиантки Сары Паско.
 Animal (2019) — сборник литературоведческих эссе американской поэтессы Доротеи Ласки.
  (2021) — роман американской писательницы Лизы Таддео.

Прочее 
 ANIMAL — компьютерная игра.

См. также 
 
 Животное (значения)